Racionalisme (filosofia), corrent filosòfic que considera que l'única manera de conèixer la veritat és per mitjà de la raó
 Racionalisme crític, sistema filosòfic proposat per Karl Popper per l'epistemologia
 Racionalisme arquitectònic, corrent sorgit a Europa després de la Primera Guerra Mundial